Diese Liste enthält alle offiziellen Spiele der montenegrinischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Liste der Länderspiele

2007 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen

Weblinks 
 Website des montenegrinischen Fußballverbandes FSCG (montenegrinisch)
 FIFA-Spiele und Ergebnisse Montenegros

Montenegro
!Landerspiele